Le terme Hôtel de la prévôté ou  Maison de la prévôté peut désigner plusieurs édifices :
 l'hôtel de la prévoté de Candes-Saint-Martin, monument historique du  ;
 l'hôtel de la prévoté du Puy-en-Velay, monument historique ;
 l'hôtel de la prévoté de Fontainebleau , monument historique ;
 l'hôtel de la prévôté  de Neuwiller-lès-Saverne, monument historique.
 la maison de la prévôté  de Rennes, monument historique.
 la maison de la prévôté  de Châteauvilain, monument historique.

Voir aussi 
 Prévôt